DCT est un sigle pouvant faire référence à :

 Discrete cosine transform (en français, transformée en cosinus discrète), un outil mathématique de traitement du signal numérique ;
 Direct comparison test, un outil mathématique ;
 Dominated convergence theorem (en français, théorème de convergence dominée), un théorème mathématique de la théorie des intégrations ;
 Direct Coombs test (en français, test direct à l'antiglobuline), un test utilisé pour tester l'anémie ;
 dépositaire central de titres, en finance ;
 Distal convoluted tubule (en français, tubule contourné distal) ;
 Dennistoun Community Together, une communauté de communes près de Glasgow dans le quartier de Dennistoun ;
 Dopachrome tautomerase (en français, dopachrome tautomérase), une isomérase ;
 DCT, le format de vidéocassettes développé par Ampex ;
 Dual-clutch transmission (en français, boîte de vitesses à double embrayage), un type de transmission automatique ;
 , un télescope de 4,30 m, situé à Happy Jack, aux États-Unis, dans l'Arizona ;
 , le poste de contrôle des armements dans les navires de guerre britanniques ;
 Digital Core Technology, une technologie pour téléphones mobiles développée par Nokia ;
 .dct, un format de fichier informatique pour la dictée vocale ;
 , un lanceur de grenade anti-sous-marine ;
 , une méthode empirique de recherche de données ;
 Divine command theory (en français, théorie du commandement divin), une théorie métaphysique concernant l'éthique et la morale ;
 , une gare du pays de Galles ;
 DCT Industrial Trust, une entreprise.